Curso de água
 Ribeirão (Pernambuco) — cidade no estado de Pernambuco, Brasil
 Ribeirão Preto — cidade do estado de São Paulo, Brasil
 Ribeirão (Vila Nova de Famalicão) — freguesia no concelho de Vila Nova de Famalicão, Portugal

Desambiguações de topônimos